Сандра Чеккіні виграла титул, перемігши у фіналі Наталі Тозья з рахунком 7–5, 6–4.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 n/a
  Сандра Чеккіні (переможниця)
  Паскаль Параді (1-ше коло)
  Беттіна Фулько (півфінал)
  Юдіт Візнер (1-ше коло)
  Наталі Тозья (фінал)
  Патрісія Тарабіні (чвертьфінал)
  Барбара Паулюс (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1988 WTA Nice Open Draw

WTA Nice Open
Тур WTA 1988